Michael Anthony Sobolewski – bassista statunitense
 Paweł Sobolewski – calciatore polacco
 Radosław Sobolewski – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco